

Села:
 Олексіївка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Олексіївка — Вінницька область, Жмеринський район
 Олексіївка — Вінницька область, Гайсинський район
 Олексіївка — Вінницька область, Вінницький район
 Олексіївка — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Олексіївка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Олексіївка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Олексіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Олексіївка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Олексіївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Олексіївка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Олексіївка — Донецька область, Волноваський район
 Олексіївка — Запорізька область, Пологівський район
 Олексіївка — Запорізька область, Запорізький район
 Олексіївка — Київська область, Обухівський район
 Олексіївка — Київська область, Броварський район
 Олексіївка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Олексіївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада
 Олексіївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Олексіївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Мар'янівська сільська громада
 Олексіївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада
 Олексіївка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Олексіївка — Луганська область, Сватівський район
 Олексіївка — Луганська область, Старобільський район
 Олексіївка — Луганська область, Щастинський район
 Олексіївка — Одеська область, Березівський район
 Олексіївка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Олексіївка — Одеська область, Болградський район
 Олексіївка — Одеська область, Подільський район, Кодимська міська громада
 Олексіївка — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Олексіївка — Полтавська область, Лубенський район
 Олексіївка — Полтавська область, Полтавський район
 Олексіївка — Рівненська область, Рівненський район
 Олексіївка — Рівненська область, Сарненський район
 Олексіївка — Сумська область, Лебединський район
 Олексіївка — Сумська область, Роменський район
 Олексіївка — Сумська область, Сумський район
 Олексіївка — Харківська область, Богодухівський район
 Олексіївка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Олексіївка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Олексіївка — Харківська область, Лозівський район, Олексіївська сільська громада (колишній райцентр Олексіївського району)
 Олексіївка — Харківська область, Красноградський район
 Олексіївка — Харківська область, Куп'янський район
 Олексіївка — Херсонська область, Каховський район
 Олексіївка — Херсонська область, Генічеський район
 Олексіївка — Херсонська область, Скадовський район, Бехтерська сільська громада (до 2020 року — Голопристанський район)
 Олексіївка — Херсонська область, Скадовський район, Каланчацька селищна громада (до 2020 року — Каланчацький район)
 Олексіївка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Олексіївка — Чернівецька область, Дністровський район
 Олексіївка — Чернігівська область, Ніжинський район

Колишні села:
 Олексіївка — колишнє село Синельниковського р-ну (знято з облікових даних)
 Олексіївка — колишнє село Ворошиловського району, 06.04.1957 включене в смугу смт Михайлівка
 Олексіївка — колишнє с-ще (хутір) Покровської сільради; 11 червня 1953 р. передана до Андріївської сільради (Андріївка) Широколанівського р-ну та об'єднана з с. Варюшине (нині територія Веселинівського р-ну)
 Олексіївка — колишнє село Шабельницької сільради Березівського (укрупненого) та колишнього Жовтневого району (нині територія Миколаївського р-ну) — знято з облікових даних 08.08.1964 року
 Олексіївка (до 1963 р.) — колишнє село Красноокнянського р-ну Одещини, включене в смугу с. Федосіївка (колишній райцентр Олексіївського району)
 Олексіївка — колишнє село Воскресенівської сільради Богодухівського р-ну Харківської області
 Олексіївка (до 31.03.1958) — нині в смузі Корюківки, Чернігівська область

Колишні назви міст і сіл:
 Олексіївка (Новоолексіївка) — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Олексіївка (Чистякове) — Донецька область
 Олексіївка (Панкратове) —Миколаївська область, Арбузинський район
 Олексіївка (Новоіванівка) — Одеська область, Ананьївський район
 Олексіївка (Переселенці) — Одеська область, Миколаївський район
 Олексіївка (Доброолександрівка) — Одеська область, Овідіопольський район

Інше:
 Олексіївка — історична місцевість та колишне селище у Донецьку, розташоване у південній частині міста.
 Олексіївка — історична місцевість та житловий масив у Харкові, розташований у північно-західній частині міста.
 Олексіївка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Див. також 
 Алексєєвка
 Нова Олексіївка
 Новоолексіївка
 Староолексіївка

Примітки